Луч — гоночный одноместный швертбот национального класса с парусным вооружением типа кэт. 
Швертбот подходит для обучения парусному спорту и соревнований среди детей, подростков, студентов и взрослых. Распространён в России и некоторых других странах, входивших в состав СССР.

Рангоут 

Рангоут швертбота — гибкий составной, трубчатого сечения. Изготавливается из алюминиевого сплава.

 Нижняя часть мачты длиной 2,85 м, имеет прикрепленное заклепками стальное основание штыревого вертлюга, а также кронштейн крепления блоков-оттяжки. Нижняя часть мачты имеет пластиковое основание-заглушку.
 Верхняя часть мачты длиной 3,6 м выполнена гибкой. Эта часть не имеет каких-либо конструктивных замков и иных креплений, и просто вставляется в нижнюю часть. Топ и нок мачты имеют пластиковые заглушки. Отсутствие на мачте закрепленных частей обусловлено надеванием на неё кармана паруса.
 Гик выполняется из трубчатого профиля и имеет на пятке пластиковую заглушку-гнездо для штыря вертлюга. На гике закреплены: металлическая вставка блок-оттяжки гика, проводочные кипы гика-шкота и оттяжки шкотового угла, щелевой стопор.

Благодаря гибкости верхней части, мачта может изменять изгиб путём регулирования оттяжки гика.

Парус 
Парус типа бермудский кэт площадью 7,05 м² выполняется из дакрона. Спроектирован в дакроновом варианте изготовления в 1970 году для вооружения яхт «Лазер» серебряным призёром Олимпиады и известным в США парусным мастером Хансом Фогом. Парус имеет три лат-кармана. На парусе имеется «окно» из прозрачного лавсана для контроля гонщиком обстановки. Также к парусу прикрепляют индикаторы обтекания паруса воздушным потоком — «колдунчики». В отличие от большинства гоночных швертботов  парус крепится к гику не через ликпаз, а оттяжкой шкотового угла; таким образом, между парусом и гиком имеется щель. Для тонкой настройки формы паруса имеется натяжка передней шкаторины — «оттяжка Канингхема».

Корпус 

Корпус выполняется из стеклопластика, сборкой-запрессовыванием двух секций: собственно корпуса со шверт-колодцем, пластиковыми стрингерами и верхней секции — палубы с элементами жесткости, мачтовым стаканом, отформованной с кокпитом в единое целое. Доступ внутрь корпуса (например для ремонта) экипаж осуществляет через врезные завинчивающиеся лючки на корме и носу швертбота.
Аварийная плавучесть корпуса швертбота обеспечивается пенопластовыми вставками. В основании транца швертбота расположена пробка-шпигат для слива накопившейся внутри корпуса воды. Кокпит швертбота имеет небольшие размерения; в случае переворота швертбота в нём скапливается небольшое количество воды. Это позволяет обходиться на «Луче» без черпака. Также в кокпит швертбота встроен водосливной эжектор, работающий лишь при достаточной скорости яхты. Благодаря небольшой массе корпуса и высокой плавучести спортсмену не составляет труда поставить яхту на ровный киль в одиночку.

Оснастка корпуса 

На носу корпуса закреплена кипа буксирного троса. На палубе, в районе гнезда мачтового стакана закрепляются проводочные кипы или блоки оттяжки Канингхема и оттяжки шкотового угла.
Палуба в районе швертового колодца имеет закрепленные один-два щелевых или кулачковых стопора для фиксации этих оттяжек.

В кокпите расположен ремень для откренивания швертбота, закрепленный в двух точках:
 пластиной, на крышке швертового колодца
 привязкой к кипам, расположенным на задней стенке кокпита.

На крышке швертового колодца крепится блок гика-шкота.

На палубе, в районе передней части кокпита, по обоим бортам могут быть расположены кулачковые стопоры для фиксации гика-шкота.
На корме корпуса расположены две проводочные стальные кипы и щелевой стопор для проведения через них погона тросового типа, по которому перемещается блок гика-шкота.

На транце расположены две петли навесного руля, а также стопор-пластина, препятствующий выскакиванию руля из петель при перевороте яхты.

Такелаж 

Швертбот имеет такелаж бегучего типа, с тросовым погоном на корме. Мачта не закреплена в степсе и поворачивается вокруг собственной оси вслед за парусом.
Проводка гика-шкота и других тросов проходит через систему блочков для уменьшения мышечного усилия гонщика. Оттяжка гика в простом варианте состоит из многошкивных блоков. На оттяжке гика применяют веревки из прочных материалов — кевлара и Вектрана V12.

Шверт и рулевое управление 
Шверт кинжального типа, стеклопластиковый. Шверт удерживается в поднятом состоянии за счет силы трения или при помощи резинки, перекашивающей и тем самым заклинивающей его в колодце. В верхней части шверта закреплен резиновый стопор-ограничитель хода шверта в швертовом колодце, не позволяющий шверту проваливаться вглубь колодца

Руль навесной стеклопластиковый, с пером подъёмного типа, которое фиксируется в рабочем положении тросовой оттяжкой (сорлинем) в щелевом стопоре. Рулевая коробка выполнена из алюминиевого сплава и рулевые петли выполняются из нержавеющей стали. Румпель выполнен из алюминиевого трубчатого профиля. Удлинитель руля на шарнире выполнен из алюминиевой трубки малого диаметра.

Производство 
Швертбот начал массово выпускаться в СССР в 1984 году Таллиннской экспериментальной верфью спортивного судостроения. До 1991 года было выпущено около 6 тысяч яхт. 

Примерно с 2000 года производство швертботов «Луч» налажено (в разное время) в нескольких городах России: Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Сызрани, Тольятти.
С 2015 года производство швертботов разрешается любой судостроительной компании, имеющей лицензию  Ассоциации национального класса «Луч».

Модификации 

Швертбот Луч имеет модификации, отличающиеся размером кокпита, площадью парусности, длиной нижней секции мачты:

 Луч-мини (площадь парусности уменьшена до 5,3 кв.м.)
 Луч-радиал (площадь парусности уменьшена до 6.0 кв.м.)

Достоинства и недостатки швертбота 

Достоинства:
 швертбот имеет небольшую массу (60—65 кг) и может легко перевозиться даже на багажнике легкового автомобиля;
 относительная дешевизна швертбота позволяет приобретать его секциям и частным лицам;
 наличие тонких настроек паруса позволяет начинающим яхтсменам развивать свои знания умения и навыки в парусном спорте;
 высокая скорость швертбота, обусловленная большой площадью парусности и глиссирующими обводами корпуса; возможность идти в режиме глиссирования при ветре достаточной силы;
 схема проводки бегучего такелажа с тросовым погоном препятствует скручиванию задней шкаторины паруса;
 рукавное крепление паруса к мачте улучшает обтекание профиля паруса воздушным потоком, увеличивает его тягу.
Недостатки:
 узкий корпус и большая парусность существенно ухудшают остойчивость швертбота;
 как и все швертботы с вооружением кэт, на курсе фордевинд «Луч» подвержен раскачке;
 рукавное крепление паруса к мачте не позволяет оперативно уменьшать парусность при сильном ветре, опускать парус перед буксировкой, при подходе к берегу и т. п.

Распространение швертбота в России и других странах 
По состоянию на 2015 год швертботы классов «Луч», «Луч-мини» и «Луч-радиал» приняли участие в 19 всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Чемпионат России 2016 года собрал 21 участника в классе «Луч» и 34 в классе «Луч-радиал». 
Класс «Луч» распространён в Белоруссии, Приднестровской Молдавской Республике "Яхт-клуб Фордевинд на Кучкрганском водохранилище"(самопровозглашенное непризнанное государство), на Украине и в некоторых других странах, входивших в состав СССР.

Структура цены швертбота 
По состоянию на 2017 год стоимость швертбота в базовой комплектации лежала в диапазоне от 170 до 275 тысяч рублей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница Ассоциации национального класса "Луч"

Классы гоночных яхт